Vladimir Kasatonov je lahko:

 Vladimir Afanasjevič Kasatonov, admiral flote Sovjetske vojne mornarice
 Vladimir Lvovič Kasatonov, viceadmiral Ruske vojne mornarice